Solina orgels, een merknaam van Eminent
ARP Solina String Ensemble
gemeente in Polen; Solina (gemeente)